Фридрих II фон Зоммершенбург (; ок. 1105 — ) — пфальцграф Саксонии с 1121 года. Сын пфальцграфа Фридриха I (ум. 1120/1121) и Адельгейды фон Лауффен.

Биография 
Наследовал отцу в качестве пфальцграфа Саксонии не позднее 1121 года.

В 1129/1130 году пфальцграфом Саксонии назван Герман II фон Винценбург (убит в 1152). Какое отношение он имеет к Зоммершенбургам, не известно.

Фридрих II в политическом отношении поддерживал Лотаря Суплинбургского и Генриха Льва, находился в оппозиции к королям Салической династии.

Фогт монастырей Кведлинбург, Гандерсхайм, Шёнинген, Вальбек, Хельмштедт, Гуисбург, Хамерслебен и Рингельхайм. Чеканил монету (брактеаты) в Кведлинбурге, Гандерсхайме и Хельмштедте.

В 1147—1148 годах участвовал в крестовом походе против вендов.

Основал монастырь Мариенталь, в котором и был похоронен.

Семья 
Фридрих II был женат на Лиутгарде фон Штаде, сестре Гартвига I фон Штаде. Этот брак был в 1144 году аннулирован из-за близкого родства супругов. Дети:
 Адальберт (1130—1179), пфальцграф Саксонии, фогт Кведлинбурга, Мариенталя и Гуисбурга.
 Адельгейда III (ум. 1 мая 1184), аббатиса в Кведлинбурге.
 София (ум. 1189)1190), жена Генриха I, графа фон Веттин (ум. 1181) и ландграфа Тюрингии Германа I (ум. 1217).
 Дитрих, опекун Генриха II Веттина.

Источники 
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/SAXONY.htm#_Toc484586545
 Hans-Dieter Starke: Die Pfalzgrafen von Sommerschenburg (1088—1179), Jahrb. f. d. Gesch. Ost- u. Mitteldeutschlands 4 (1955) S. 1-71
 W. Petke: Sommerschenburg, Pfalzgrafen von Sachsen. In: Lexikon des Mittelalters (LexMA). Band 7, LexMA-Verlag, München 1995, ISBN 3-7608-8907-7, Sp. 2042.
 Heinrich Meiboms Chronik des Klosters Marienthal 1138—1619, eingeleitet, übersetzt u. erläutert von G. Zimmermann, Braunschweig 1988
 Bernd Ulrich Hucker: Friedrich II. von Sommerschenburg, Pfalzgraf von Sachsen. Reichsfürst und Klostergründer. In: Das Zisterzienserkloster Mariental bei Helmstedt 1138—1988, hg. vom Braunschw. Vereinigten Kloster- u. Studienfonds (1989, 2. Aufl. 1989) S. 114—126

Пфальцграфы Саксонии
Правители Европы XII века